Australia Women’s Sevens 2023 – piąta edycja wchodzącego w skład World Rugby Women’s Sevens Series turnieju Australia Women’s Sevens przeznaczonego dla żeńskich reprezentacji narodowych w rugby 7. Odbyła się w dniach 27–29 stycznia 2023 roku na Allianz Stadium w Sydney będąc czwartym turniejem sezonu 2022/2023.

Informacje ogólne 
Rozegrane na Allianz Stadium zawody były czwartym turniejem sezonu 2022/2023 World Rugby Women’s Sevens Series i wzięło w nich udział dwanaście reprezentacji – jedenastu stałych uczestników cyklu oraz zaproszona reprezentacja Papui Nowej Gwinei. Podział na grupy oraz rozkład gier zostały opublikowane przez World Rugby 25 stycznia 2023 roku. Drużyny rywalizowały w pierwszym dniu systemem kołowym podzielone na trzy czterozespołowe grupy, po czym w drugim dniu osiem najlepszych awansowało do ćwierćfinałów, a pozostałe cztery zmierzyły się w walce o Bowl. Składy i charakterystyki zespołów.

Fazę grupową z kompletem zwycięstw zakończyła Nowa Zelandia i Australia, zaś w grupie B spośród trzech zespołów z siedmioma punktami lepsza była Wielka Brytania. Dwie ostatnie następnie niespodziewanie doznały porażki w ćwierćfinałach, zaś w całym turnieju zwyciężyły Nowozelandki w finale deklasując Francuzki. Triumfatorki tym samym zwiększyły swoją przewagę w klasyfikacji generalnej do dwunastu punktów nad Australią i USA. Najlepszą zawodniczką finału została uznana Jorja Miller. Najwięcej przyłożeń zdobyła Thalia Costa, w klasyfikacji punktów ex aequo zwyciężając wraz z Tyla Nathan-Wong, zaś wyróżnienie DHL Impact Player otrzymała Fidżijka Reapi Ulunisau.

Ceny jednodniowych wejściówek kształtowały się w zakresie od 10 (ulgowe) do 20 AUD (normalne), dwudniowych odpowiednio 40 i 80 AUD, zaś trzydniowych odpowiednio 50 i 90 AUD.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Faza pucharowa

Cup + Plate

Bowl

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia 
 
 

T4
Australia Women’s Sevens
2023 w Australii